Minnesota este un nume nativ american compus originar din limba tribului Sioux, mnisota însemnând "apă albă" (sau înspumată).  Numele este, de obicei asociat cu următoarele entități: 

  Minnesota, unul din cele 50 de state ale Statele Unite ale Americii. 
  Minnesota (teritoriu SUA), teritoriu organizat al SUA între 1849 și 1858
  Râul Minnesota, unul din afluenții fluviului Mississippi, care a generat numele teritoriului și apoi al statului.

Vezi și 

 Originea numelui Minnesota 
 Minneapolis, Minnesota 
 Minneiska, Minnesota 
 Cascada Minnehaha 
 Lacul Minnetonka